Oboźny – osoba, która podczas obozu lub biwaku harcerskiego czuwa nad porządkiem zajęć, dyscypliną uczestników oraz wspomaga komendanta obozu w jego działaniach. Często prowadzi część zajęć, wspomaga logistykę wyjazdu. 

Domeną oboźnego jest szybkie i sprawne działanie. Powinien być dobrze wyszkolony, szczególnie z zakresu pionierki, aby wspierać młodszych harcerzy w pracach.

Bibliografia 
 Tomasz Maracewicz, Obóz Harcerzy, 1998 Warszawa, 

Harcerstwo